Název Krahulčí má více sídel:
 Krahulčí, obec v okrese Jihlava
 Krahulčí (Dětřichov nad Bystřicí), část obce Dětřichov nad Bystřicí v okrese Bruntál
 Krahulčí (Nový Hrádek), část obce Nový Hrádek v okrese Náchod

Externí odkazy